Анси () 

 Анси — город на востоке Франции, административный центр департамента Верхняя Савойя.
 Анси — округ во Франции, один из округов в регионе Рона-Альпы. 
 Анси — озеро во Франции, расположенное в Верхней Савойе. 
 Анси () — французский футбольный клуб.
 Анси — международный анимационный фестиваль.
 Анси — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Эно, округ Монс.
 Анси-сюр-Мозель — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.

Анси () 
 Анси — деревня в Эстонии.

См. также 
 ANSI